Die Western & Southern Financial Group Masters 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 22. August 2010 in Mason bei Cincinnati stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das siebte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden auf derselben Anlage auch die Western & Southern Financial Group Women’s Open 2010 der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Roger Federer. Auch in diesem Jahr konnte er das Turnier gewinnen. Im Finale besiegte er den US-Amerikaner Mardy Fish in drei Sätzen. Für Federer war es bereits der vierte Titel in Cincinnati, wodurch er mit Mats Wilander gleichziehen konnte, der ebenfalls vier Titel gewinnen konnte. In der laufenden Saison war es nach den Australian Open erst sein zweiter Titel. Im Doppel traten Daniel Nestor und Nenad Zimonjić zur Titelverteidigung an, sie schieden jedoch bereits im Viertelfinale aus. Das Finale bestritten Mahesh Bhupathi und Max Mirny gegen die Brüder Bob und Mike Bryan. Letztere gewannen das Finale in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4. Für die Bryan-Brüder war es bereits der achte gemeinsame Titel in der laufenden Saison sowie der 64. gemeinsame Titel insgesamt auf der ATP-Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.430.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.000.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 14. August 2010 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 146 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 91 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 27 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Mason (Ohio)